El apellido Godínez puede hacer referencia a:
Godínez (personaje de El Chavo) personaje del programa mexicano El Chavo del Ocho.
Godínez (subcultura mexicana), en México, nombre coloquial para un empleado de oficina.
Felipe Godínez (1582-1659), un clérigo y dramaturgo español.
Carlos Godínez de Paz (1817- 1895), un político, terrateniente, abogado y periodista español.
 Enrique Godínez (1825-1875), un fotógrafo español del siglo XIX. 
 Enrique Godínez y Esteban (1845- 1894), un oficial de la Marina, periodista y traductor español.
 Ramón Godínez Flores (1936-2007), un obispo mexicano.
 Miguel Ángel Godínez Bravo (1931-2015),  un Militar Mexicano.
 Miguel Ángel Godínez M. (1976-), un jurista y servidor público mexicano.
 Claudia Godínez (1982-), una actriz mexicana 
 Braulio Godínez (1984-), un futbolista mexicano.
 Rodrigo Godínez (1992-), un futbolista mexicano. 
 Lupita Godínez (1993-), una artista marcial mixta mexicana.
 José de Jesús Godínez (1997-), un futbolista mexicano
 Karla Godínez (1998-), una deportista canadiense de origen mexicano.